

Топоніми 
 Муцу — історична провінція Японії в регіоні Тохоку.
 Муцу — місто в Японії, у префектурі Аоморі.
 Муцу — сорт яблук.

Персоналії 
 Муцу Мунеміцу — японський дипломат.

Кораблі 
 Муцу — військовий корабель Імперського флоту Японії.